Cadmus  Cadmo
 Proyecto Cadmus, Proyecto Cadmus es un proyecto ficticio de Ingeniería genética en el Universo de DC Comics
 Paul Cadmus, un pintor estadounidense, 
 (7092) Cadmus, asteroide que forma parte de los asteroides Apolo
 Cadmus, Le Robot de l'Espace, álbum de Jean-Jacques Perrey y Henri Gruel